Quand on revient d'ailleurs est un single d'Henri Dès sorti en 1973.

Liste des chansons 

 Face A: Quand on revient d'ailleurs.

Références 

Single musical sorti en 1973
Album d'Henri Dès